

Toponymie

Place Louise sur Bruxelles et Saint-Gilles.

Place Louise à Wiesbaden.

Place Louise à Lyon;
 Place Louise-de-Bettignies à Lille;
 Place Louise-Blanquart à Paris;
 Place Louise-Catherine-Breslau-et-Madeleine-Zillhardt à Paris.